Kerekes Pál (1913) gépészmérnök, vitorlázórepülő
 Kerekes Pál informatikus könyvtáros